М'єркуря-Чук ()
 М'єркуря-Ніражулуй ()
 М'єркуря-Сібіулуй ()